Фергус-Фолс (город, Миннесота)
 Фергус-Фолс (тауншип, Миннесота)